|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2015 vond plaats van 23 tot en met 28 februari 2015 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de vijftiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Dominika Cibulková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte de halve finale. Wegens spijsverteringklachten moest zij evenwel wel verstek laten gaan.

Het vijfde reekshoofd, Timea Bacsinszky uit Zwitserland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Française Caroline Garcia in twee sets. Bacsinszky wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 2009.

De Nederlandse Kiki Bertens versloeg de als zesde geplaatste Italiaanse Roberta Vinci in de eerste ronde, maar moest in de tweede ronde de duimen leggen voor de lucky loser Sesil Karatantcheva. Haar landgenote Richèl Hogenkamp, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te verwerven, werd daar in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kristina Mladenovic en Galina Voskobojeva hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste Spaanse duo Lara Arruabarrena / María Teresa Torró Flor won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Arruabarrena had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Torró Flor twee.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden. Zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2015
Acapulco